Artifacts – film del 2007 diretto da Giles Dadust ed Emmanuel Jespers
 Artifacts – gruppo musicale hip hop statunitense
 Artifacts – album di Steve Roach del 1994
 Artifacts – album di Nicole Mitchell, Tomeka Reid e Mike Reed del 2015
 Artifacts – album degli Overtures del 2016
 Artifacts – serie a fumetti della Top Cow

Pagine correlate 
 Artifact